Чемпионат — слово с несколькими значениями:
 Чемпионат — соревнование на звание чемпиона в каком-либо виде спорта.
 Чемпионат  — российский спортивный интернет-портал.

См. также